Weigel steht für:
 Weigel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weigel (Patrizier), Nürnberger Patrizierfamilie

Weigl ist der Name folgender kosmischer Objekte:
 (9315) Weigel, Asteroid des Hauptgürtels
 Weigel (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach Erhard Weigel

Siehe auch:
 Waigel
 Weigl